Roberto Carlos é o nome de vários álbuns do cantor e compositor Roberto Carlos.

  Roberto Carlos (álbum de 1966)
 Roberto Carlos (álbum de 1969)
 Roberto Carlos (álbum de 1970) 
 Roberto Carlos (álbum de 1971)
 Roberto Carlos (álbum de 1972)
 Roberto Carlos (álbum de 1973) 
 Roberto Carlos (álbum de 1974) 
 Roberto Carlos (álbum de 1975) 
 Roberto Carlos (álbum de 1976)
 Roberto Carlos (álbum de 1977) 
 Roberto Carlos (álbum de 1978) 
 Roberto Carlos (álbum de 1979)
 Roberto Carlos (álbum de 1980)
 Roberto Carlos (álbum de 1981)
 Roberto Carlos (álbum de 1982)
 Roberto Carlos (álbum de 1983)
 Roberto Carlos (álbum de 1984)
 Roberto Carlos (álbum de 1985)
 Roberto Carlos (álbum de 1986)
 Roberto Carlos (álbum de 1987)
 Roberto Carlos (álbum de 1988)
 Roberto Carlos (álbum de 1989) 
 Roberto Carlos (álbum de 1990)
 Roberto Carlos (álbum de 1991)
 Roberto Carlos (álbum de 1992)
 Roberto Carlos (álbum de 1993)
 Roberto Carlos (álbum de 1994)
 Roberto Carlos (álbum de 1995)
 Roberto Carlos (álbum de 1996)
 Roberto Carlos (álbum de 1998)
 Roberto Carlos (álbum de 2005)

Roberto Carlos Album